Вяйсянен () — фамилия.
 Вяйсянен, Матти (род. 1934) — лидер консервативного крыла финских лютеран.
 Вяйсянен, Саули (род. 1994) — финский футболист.
 Вяйсянен, Лео (род. 1997) — финский футболист.